Пётр Смолин:
 Смолин, Пётр (в монашестве Антоний; 1806—1876) — архиепископ Пермский и Верхотурский.
 Смолин, Пётр Александрович (1930—2001) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (1997).
 Смолин, Пётр Петрович (1897—1975) — русский натуралист, зоолог и педагог, поэт.